Résultats détaillés de l'édition 2003 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters de Paris-Bercy.

Faits marquants 
 Tim Henman gagne son premier Masters Series et le  de sa carrière.
 Grâce à sa 1/2 finale et à l'élimination de Juan Carlos Ferrero en 1/8 de finale, Andy Roddick prend la place de numéro 1 mondiale à la veille de la Masters Cup, le dernier tournoi de l'année.

Résultats en simple

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Paris-Bercy
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Paris-Bercy
ATP 2003
Tennis en France en 2003
Tennis en octobre 2003
Sport en novembre 2003